Krowie – wieś w rejonie teofipolskim obwodu chmielnickiego. W 2001 r. liczyła 747 mieszkańców.

Przypisy 

Rejon teofipolski
Wsie w obwodzie chmielnickim